Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Gross che ha battuto in finale Julián Alonso che si è ritirato sul punteggio di 6-0, 4-1.

Teste di serie 

 Cyril Saulnier (primo turno)
 Axel Pretzsch (primo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)
 Martin Verkerk (primo turno)

 Assente
 Gorka Fraile (secondo turno)
 Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Julián Alonso (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2001